Ро́берт Парге́вович Амиря́н (; 2 сентября 1928, Вагаршапат — 9 марта 2008, Ереван) — армянский советский -машиностроитель и государственный деятель. Министр пищевой промышленности Армянской ССР (1985—1986). Председатель Центральной избирательной комиссии Армении (1990—1995). Генеральный директор производственных объединений «Армэлектросвет» (1966—1969), «Армэлектромаш» (1965—1985) и «Армгаз» (1986—1992). Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный инженер Армянской ССР (1965). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1975).

Биография 
Роберт Паргевович Амирян родился 2 сентября 1928 года в городе Вагаршапат Армянской ССР, в семье служащего.

В 1946 году окончил с золотой медалью Ереванскую среднюю школу № 10 имени 26 комиссаров (ныне носит имя Мкртича Хримяна). В том же году Амирян поступил на машиностроительный факультет Ереванского политехнического института.

После окончания института по специальности технолога-машиностроителя, в 1951 году Роберт Амирян был направлен на работу в качестве инженера-механика в новосозданный Ереванский электроламповый завод. В 1953 году вступил в КПСС. Вскоре он был назначен руководителем отдела механического ремонта, а в 1954 году, в 26-летнем возрасте, — главным инженером завода. В 1959 году Амирян был утверждён директором Ереванского светотехнического завода. На этой должности Амирян работал до 1961 года, а в 1961 году был назначен директором Ереванского электролампового завода. В течение 1964—1965 годов по инициативе Амиряна в Ереванском электроламповом заводе были внедрены поточные линии для производства люминесцентных ламп. В 1965 году, за активное участие в деле освоения производства люминесцентных ламп и сооружение корпуса для их производства Роберту Амиряну было присвоено почётное звание заслуженного инженера Армянской ССР.

Ещё в 1965 году при непосредственном участии Роберта Амиряна были начаты подготовительные работы по созданию в Армянской ССР производственного объединения светотехнического профиля. В 1966 году по его инициативе было основано производственное объединение «Армэлектросвет» при Министерстве электротехнической промышленности СССР, он стал генеральным директором ПО. При руководстве Амиряна в ПО в значительной мере были улучшены технико-экономические показатели; построены корпусы производства люминесцентных ламп, стекла и стекольной шихты; созданы учреждения культурно-бытового обслуживания. В 1966 году, за выполнение заданий семилетнего плана с высокими показателями, Роберт Амирян был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Начиная с 1968 года Роберт Амирян совмещал трудовую деятельность с государственной: он был назначен председателем планово-бюджетной комиссии Верховного Совета Армянской ССР и занимал эту должность до 1985 года. В 1969 году Амирян стал директором Армянского электромашиностроительного завода «Армэлектрозавод» имени Ленина при Министерстве электротехнической промышленности СССР. Через некоторое время на основе завода было организовано производственное объединение «Армэлектромаш» и Амирян стал его генеральным директором. В годы руководства Амиряна ПО «Армэлектромаш» производило более 40 % всех средств передвижной энергетики, используемых в Советском Союзе. Под руководством Амиряна в ПО была создана и внедрена в эксплуатацию специальная военная техника, за что в 1975 году он был удостоен Государственной премии Армянской ССР. Продукция ПО использовалась во многих важных проектах, в частности в цехах ПО изготовляли нестандартное оборудование для Ереванского метрополитена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию электротехнической промышленности Роберту Паргевовичу Амиряну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

На должности генерального директора производственного объединения «Армэлектромаш» Роберт Амирян остался до 1985 года. В том же году он был назначен министром пищевой промышленности Армянской ССР. Через год он стал председателем государственного комитета газификации Армянской ССР, который в дальнейшем был преобразован в производственное объединение «Армгаз» при Совете Министров Армянской ССР и до 1992 года Амирян был генеральным директором ПО. В 1989 году Амирян был включён в состав комиссии по организации «воссоединения Нагорного Карабаха и Армянской ССР». В 1990 году он был назначен председателем Центральной избирательной комиссии Армении, занимал должность и после провозглашения независимости до 1995 года. В 1996—1999 годах Амирян был заместителем министра сельского хозяйства Республики Армения, а в 2000—2007 годах — главным консультантом ОАО «Армэлектромаш».

Роберт Паргевович Амирян был членом ЦК КП Армении, делегатом XXIV съезда КПСС и XIII съезда профсоюзов СССР. Он избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР VII—XII созывов от избирательных округов Неркин Зейтуна № 63, Братства № 9 и Калинина № 7 города Еревана. Был членом планово-бюджетной комиссии Верховного Совета Армянской ССР.

Роберт Паргевович Амирян скончался 9 марта 2008 года в Ереване. Похоронен на Нубарашенском кладбище в Ереване.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию электротехнической промышленности.
 Орден Трудового Красного Знамени (08.08.1966).
 Государственная премия Армянской ССР (1975) — за создание и внедрение специальной военной техники.
 Заслуженный инженер Армянской ССР (1965).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Машиностроители СССР
Машиностроители Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Члены ЦК КП Армении
Народные комиссары и министры Армянской ССР
Похороненные на Советашенском кладбище
Члены ЦИК Армении
Выпускники Национального политехнического университета Армении